Караузовићи могу бити:

 Караузовићи (Горажде), насељено мјесто у општини Горажде, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Караузовићи (Ново Горажде), насељено мјесто у општини Ново Горажде, Република Српска, БиХ